Rönö församling kan syfta på:

 Rönö församling, Linköpings stift – en församling i Linköpings stift –2010
 Rönö församling, Strängnäs stift – en församling i Södermanlands län i Strängnäs stift 2002–